Ян Казимир Замойський (1658–1692) — польський шляхтич, військовий та державний діяч Корони Польської Речі Посполитої. Галицький каштелян, белзький воєвода.
 Ян Саріуш Замойський (1542–1605) — державний діяч Речі Посполитої. Великий гетьман коронний (1581–1605).
 Ян Собіпан Замойський (1627–1665) — польський аристократ, військовий і політичний діяч, воєвода Речі Посполитої.
 Ян Якуб Замойський (1716–1790) — польський аристократ, державний діяч Речі Посполитої.
 Ян Замойський (єпископ) (?—1614) — католицький релігійний діяч, дипломат.

Замойські